Conjunto 31 de Março foi um bairro Zona Sul da cidade de Manaus, um dos menores da cidade. Surgiu a partir da divisão do bairro Japiim, em 1992. Seus bairros vizinhos são: Japiim e Distrito Industrial.

Apesar de ter sido emancipado do bairro Japiim, voltou a fazer parte do mesmo em 1999.

Dados do bairro 
 Total da População (2000): 2.005

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Bairros extintos de Manaus
Zona Sul de Manaus